A Agrela o Agrela pueden referirse a:

A Agrela 

 A Agrela (Ames), aldea española de la parroquia de Viduido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.

Agrela 

 Agrela (Fafe), freguesia portuguesa del municipio de Fafe, distrito de Braga.
 Agrela (Santo Tirso), freguesia portuguesa del municipio de Santo Tirso, distrito de Oporto.
 Condado de Agrela, título nobiliario español.